Дальтелефильм — советская, а позже российская кинокомпания. Полное наименование — киностудия «Дальтелефильм». Штаб-квартира компании была расположена во Владивостоке.

История 
С 1 января 1968 года Главная редакция производства программ на плёнке, преобразована в «Дальтелефильм».

Главным редактором был назначен Павел Шварц, в сценарную коллегию входили: Борис Лившиц, Владимир Пушкин, Константин Шацков, старший режиссёр Альберт Масленников, режиссёры Юрий Шепшелевич, Олег Канищев, Леонид Сафрошин, Николай Ермоленко, Эдуард Тополага, Валерий Соломин.

Это была единственная киностудия от Владивостока до Новосибирска.

В сентябре 1994 года решением Генерального директора ГТРК «Владивосток» студию «Дальтелефильм» закрывают. Здание кинокомплекса передают в аренду коммерческой студии телевидения «Российская вещательная корпорация».

9 Мая 1995 года под брендом «Дальтелефильм» на остатках цветной киноплёнки снимается последний фильм-репортаж «В тот день закончилась война».

Фильмы 
В год на студии «Дальтелефильм» создавали в среднем по 4 часа 50 минут фильмов — 12-14 картин на широкой 35-мм киноплёнке. Каждый режиссёр снимал по две, реже три ленты в год, и темы распределяли следующим образом: один фильм обязательный, один по выбору. Всего за годы существования студии было создано 393 ленты — «многотомная» хроника жизни и преобразования Дальнего Востока.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о «Дальтелефильме»

Кинокомпании СССР
Кинокомпании России
Культура Владивостока
Предприятия, закрытые в 1994 году
Кинокомпании по алфавиту